bł. Fryderyk Ozanam (1813–1853) – francuski historyk, działacz społeczny
 bł. Fryderyk Albert (1820–1876) – włoski ksiądz, założyciel Sióstr Wincentek Niepokalanego Poczęcia NMP
 bł. Fryderyk Jansoone (1838–1816) – francuski franciszkanin
 bł. Fryderyk z Berga (1877–1937) – hiszpański kapucyn, męczennik

Zobacz też:
 Święty Fryderyk